Darton ist der Name von:

 Darton (South Yorkshire), einer Ortschaft in England
 Nelson Horatio Darton (1865–1948), US-amerikanischer Geologe